Шле́звіг-Гольште́йн — власна назва.

Топоніми

Шлезвіг-Гольштейн — федеральна земля.
 Шлезвіг-Гольштейн (провінція)

Інше 
 «Шлезвіг-Гольштейн» — назва німецького лінійного корабля додредноутного типу, побудованого на верфі «Німеччина» в Кілі.
 Герб Шлезвіг-Гольштейну